Cigánka je národní přírodní rezervace v oblasti Muráňské planiny.

Nachází se v katastrálním území obce Muráň v okrese Revúca v Banskobystrickém kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v roce 1984 a 1999 na rozloze 44,25 ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Národní přírodní rezervace je vyhlášena na ochranu geomorfologicky významného a krajinářský dominantního skalního masivu Cigánky, který je biotopem původní flóry a fauny a současně představuje významnou kulturní lokalitu. Roste zde paleoendemit Muránské planiny - lýkovec Muránský.

Externí odkazy 
 
 Národní přírodní rezervace Cigánka, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Národní přírodní rezervace na Slovensku
Chráněná území v okrese Revúca
Národní park Muráňská planina
Muráň (okres Revúca)